Гордон Кэрролл (; 2 фев. 1928 — 20 мая 2005 гг.) — американский кинопродюсер. Он известен по работе над фильмами «Чужой» (1979), «Чужие» (1986) и «Чужой 3» (1992). Он также является сооснователем компании «Brandywine Productions» с Дэвидом Гилером и Уолтером Хиллом, компании, которая наиболее ассоциируемая с серий фильмов «Чужой».

Ранняя жизнь и карьера 
Гордон вырос в Нью-Йорке, где на него повлияла любовь его отца к литературе. Он получил образование в «Принстонском университете». Он начал свою кинокарьеру в 1965 году в качестве исполнительного продюсера фильма «Как убить свою жену». Затем он начал продюсировать такие фильмы как «Хладнокровный Люк» (1967), «Голубой гром» (1983) и «Красная жара» (1988).

Фильмография

Примечания

Ссылки